Charpak est le patronyme de  :
 André Charpak (1928-2006), acteur et réalisateur français, frère de Georges Charpak
 Georges Charpak (1924-2010), physicien français, prix Nobel de physique en 1992
 Yves Charpak, médecin et épidémiologiste français, fils de Georges Charpak